Miramar (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Miramar (Córdoba), een plaats in de Argentijnse provincie Córdoba
Miramar (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
Miramar (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
Miramar Beach, een plaats in de Amerikaanse staat Florida
Miramar (Valencia), een gemeente in de Spaanse provincie Valencia
Miramar (Costa Rica), hoofdplaats van kanton Montes de Oro, Costa Rica
Miramar (Tamaulipas), een plaats in de Mexicaanse staat Tamaulipas
Miramar Records, een Amerikaans platenlabel
Paleis van Miramar, een paleis in de Spaanse stad San Sebastian

Zie ook
Miramare, een plaats in de Italiaanse provincie Triëst
Kasteel Miramare, een kasteel aan de Golf van Triëst in Italië
Miramar (meer), een meer in Mol in België.